Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez kobiety na 15. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Olympiahalle w austriackim mieście Innsbruck w dniu 13 września 2018. Konkurencję kobiet wygrała Polka Aleksandra Mirosław zdobywając złoty medal mistrzostw świata, srebrny zdobyła także Polka Anna Brożek, a brązowy Rosjanka Marija Krasawina.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 13 września o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano o godz 20:00. Konkurencja na szybkość kobiet odbywała się w tym samym czasie co zawody mężczyzn.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 94 wspinaczek sportowych. 
 Polskę reprezentowały; Aleksandra Mirosław (indywidualnie 1 miejsce), Anna Brożek (2 m.), Aleksandra Kałucka (4 m.), Patrycja Chudziak (5 m.), Natalia Kałucka (10 m.) oraz Ida Kups  która zajęła 68 miejsce.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
94 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczek z najlepszymi czasami. Do dalszych zawodów zakwalifikowały się wszystkie Polki. Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwyciężczyni z pary kwalifikowała się do dalszych wspinaczek, pokonana odpadała z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodniczkami, które odpadły na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce duelowej spotkały się dwie Polki gdzie Aleksandra Mirosław (z czasem 7,650 s) pokonała Annę Brożek (7,910). W walce o brązowy medal Rosjanka Marija Krasawina dosłownie wygrała „bez walki” z Polką Aleksandra Kałucka, która "zaliczyła" po prostu falstart.

 Drabinka pucharowa

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej

 MŚ 2018 (Innsbruck) – wspinaczka łączna kobiet
 Wspinaczka sportowa, na szybkość

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiety